«Три ниндзя 3: Костяшками вверх» — американский фильм о боевых искусствах Син Сан Ок, снятый в 1993 году.

Сюжет 
Роки, Колт и Там-Там вступят в борьбу со злым богачом, который занимается выбрасыванием токсичных отходов, так как им нужно защитить местное индейское племя и свою подругу Джо. Трём ниндзя необходимо помочь отыскать отца Джо, а также найти секретный диск, содержащий доказательства, которые смогут остановить выбрасывание ядовитых отходов, что разрушает индейское сообщество. Однако в городе хозяйничает богач, контролирующий полицию и мэра. Героям предстоит сразиться с бандой мотоциклистов и предателями-ковбоями.

Примечания 

Фильмы-боевики США
Кинокомедии США
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы о ниндзя
Кинокомедии 1995 года
Фильмы США 1995 года
Три ниндзя
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы о детях
Молодёжные фильмы